Yliopistonkatu () ou Yliopistokatu () peut désigner une rue d'une ville universitaire de Finlande:

 Yliopistonkatu, Helsinki
 Yliopistokatu, Joensuu
 Yliopistonkatu, Jyväskylä
 Yliopistokatu, Oulu
 Yliopistonkatu, Rovaniemi
 Yliopistonkatu, Tampere
 Yliopistonkatu, Turku.